Этьен Юсташ Брюи (; ,  — , ) — французский флотоводец, вице-адмирал (с 13 марта 1799 года), морской министр Франции времён Директории (с 27 апреля 1798 года по 4 марта 1799 года), генеральный инспектор берегов Океана (с 6 июля 1804 года).

Биография 

В молодости участвовал в войне за Независимость США и побывал в 3-х сражениях адмирала де Грасса с Роднеем. За отличную службу во время войны был назначен командиром фрегата.

Перед Великой французской революцией был членом Морской академии и был уволен в отставку, как дворянин, но вскоре опять принят на службу. Во время Великой французской революции назначен начальником штаба при адмирале Морар-де-Галле и в 1796 году участвовал в неудачной десантной экспедиции в Ирландию.

В 1798 году получил чин контр-адмирала, а затем был назначен морским министром.

В марте 1799 года, оставаясь министром, Брюи принял в Бресте командование флотом из 25 кораблей. Прорвав блокаду, Брюи прошёл в Средиземное море, принял в Тулоне запасы, снабдил армию Массены, запертую в Генуе, соединился с испанским флотом из 16-и кораблей в Кадисе и Картахене и в августе прибыл обратно в Брест.

В 1803 году Наполеон, назначил Брюи командующим флотом, собранным в портах Северного моря, для переброски армии на берега Англии. Вынужденный, из-за болезни, сдать командование флотом, Брюи отправился в Париж, где и умер в марте 1805 года.

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года);
 Командир 13-й когорты ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года);
 Великий офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года);
 Знак Большого Орла ордена Почётного легиона (2 февраля 1805 года).

Литература 
 
 

Вице-адмиралы (Франция)
Адмиралы Наполеона
Морские министры Франции
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Великие офицеры империи
Похороненные на кладбище Пер-Лашез